John Adam (ator) — ator australiano
 John Adam (arquiteto) (1721–1792) — arquiteto britânico

Desambiguações de antropônimos